Kochaś – album grupy Toples
 Kochaś – film komediowy z 1961 roku
 Kochaś – film komediowy z 1989 roku